Суперфинал  65-го чемпионата России прошёл в Москве с 2 по 13 августа 2012 года.

Участники 
По результатам высшей лиги 2012:
 Дмитрий Андрейкин
 Даниил Дубов
 Никита Витюгов
 Санан Сюгиров
 Владимир Поткин
По результатам чемпионата России 2011:
 Пётр Свидлер
 Александр Морозевич
 Александр Грищук
2 шахматиста с наивысшим рейтингом Эло на 01.07.2012:
 Владимир Крамник
 Сергей Карякин

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
2012 год в шахматах
Август 2012 года
Спорт в России в 2012 году
Шахматные турниры в Москве
2012 год в Москве